Song Shenzong (1048-1085), keizer van de Chinese Song-dynastie
 Wanli (1563-1620), keizer van de Chinese Ming-dynastie met de postume titel Shenzong